Amerikai Egyesült Államok
 South Junction (Oregon)
 Kanada
 South Junction (Manitoba)